Aardrijkskunde
 Scheidt (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Scheidt (Saarbrücken) een stadsdeel van de Duitse stad Saarbrücken
 Scheidt (Radevormwald), een woonwijk in de Duitse stad Radevormwald
 Scheidt (Wiehl), een stadsdeel van de Duitse stad Wiehl
 Scheidt (Heinsberg), een buurtschap bij de Duitse stad Heinsberg.

Personen met de achternaam Scheidt
Robert Scheidt, Braziliaans zeiler
Samuel Scheidt, Duits componist

Achternaam